Газе́тный переу́лок — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 В Кирове:
 1-й Газетный переулок.
 2-й Газетный переулок.
 3-й Газетный переулок.
 Газетный переулок — переулок в Москве.
 Газетный переулок — переулок в Ростове-на-Дону.

Украина 
 В Луганске:
 1-й Газетный переулок.
 2-й Газетный переулок.